9 Июля, в честь Дня независимости Аргентины — 9 июля ():

 9 Июля — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес.
 9 Июля — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.
 9 Июля — департамент, административное подразделение провинции Санта-Фе, Аргентина.
 9 Июля — город в Аргентине в провинции Сан-Хуан.
 9 Июля — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.
 9 Июля — департамент в Аргентине в составе провинции Рио-Негро.

См. также 
 Авенида Нуэве-де-Хулио — проспект в Буэнос-Айресе.
 ARA Nueve de Julio

Примечания 

9 июля